Качкилик — село в Сергокалинском районе Дагестана. Входит в состав Кичи-Гамринского сельсовета.

География 
Село расположено в 29 км к юго-востоку от районного центра — села Сергокала.

Население

Примечания

Литература 
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1980.

Населённые пункты Сергокалинского района